Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di calcio maschile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di calcio a 5 maschile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di hockey su ghiaccio maschile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di pallacanestro maschile 
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di pallamano maschile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di pallanuoto maschile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2016-2017 – gironi A-B-C dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2016-2017 – gironi D-E-F dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2016-2017 – gironi G-H-I dell'edizione del campionato italiano di pallavolo maschile
 Serie B 2016-2017 – edizione del campionato italiano di rugby a 15 maschile